Цимбаліст — українське прізвище.

Відомі носії 
 Цимбаліст Віктор Петрович — український актор.
 Цимбаліст Єфрем Олександрович — російський і американський скрипаль, композитор і педагог.
 Цимбалист (Цимбаліст) Іван Єлисейович — учасник партизанського руху на Чернігівщині під час Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Цимбаліст Оксана Олександрівна — акторка Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки, художниця, співачка, учасниця блюз-рок колективу «The Glass».

Див. також 
 Цимбаліст — музикант, що грає на цимбалах.
 Цимбаліста
 Цимбалістий
 Цимбалюк
 Цимбал

Українські прізвища
Єврейські прізвища